Hato steht für:

 Hato (Santander), eine Gemeinde im kolumbianischen Departamento de Santander
 Hato (Aruba), ein Ort auf der Insel Aruba
 Hato (Schiff, 1937), ein Torpedoboot der Ōtori-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine

Hato ist der Familienname folgender Personen:

 Yasuhiro Hato (* 1976), japanischer Fußballspieler